Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд — ежегодное соревнование швейцарских смешанных команд по кёрлингу (команда должна состоять из двух мужчин и двух женщин; см. :en:Mixed curling). Проводится с 1976 года. Организатором является  (, )..

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Швейцарию на международной арене как смешанная сборная Швейцарии.

Годы и команды-чемпионы 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионы различных чемпионатов Швейцарии (до 2011 года) (веб-архив)

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу на колясках
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди ветеранов

 
Швейцария
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1976 года